Yerba estoque puede referirse a:

 el nombre común de la planta Gladiolus communis; o
 el nombre común de la planta Gladiolus italicus.